Radio 5 ist der Name folgender Hörfunksender:

 BBC Radio 5 Live (früher Radio 5), öffentlich-rechtlicher Hörfunksender in Großbritannien
 Radio 5 (Angola), ein Sportsender aus Angola
 NPO Radio 5, öffentlich-rechtlicher Hörfunksender in den Niederlanden

Radio 5 steht außer dem für:
 Radio 5 (Satellit), sowjetischer Amateurfunksatellit